Phare de Sestrica Vela peut désigner :
 phare de Sestrica Vela, un phare actif situé sur l'îlot Sestrica Vela, en Croatie ;
 phare de Sectrica Vela, un feu actif sur l'île inhabitée Vela Sestrica, en Croatie.